CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) — люминесцентная лампа с холодным катодом. Лампа представляет собой запечатанную стеклянную тубу, наполненную инертным газом с небольшой примесью ртути. Применяются в классических ЖК-мониторах, телевизорах, сканерах и другой технике, но в настоящее время выходит из употребления и заменяется более практичными и безопасными светодиодами.

Принцип работы 
Видимый свет образуется за счет люминофорного покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность стекла. Лампы CCFL — яркий, но при этом очень компактный источник света с большим сроком службы, классифицированный как электронный компонент. Очень тонкая стеклянная колба (2-4мм) покрыта изнутри слоем люминофора и заполнена смесью газов (Ne, Ar, Hg). Питание лампы осуществляется от электронного инвертора, преобразующего низковольтное постоянное напряжение (12V) в высоковольтное (500-1500V) высокочастотное напряжение.

Лампы практически не греются — нормальная рабочая температура колбы лампы составляет примерно 40°С. На расстоянии около одного сантиметра от лампы тепло уже не передается. Очень низкое выделение тепла при эксплуатации дает возможность использовать лампы в самых различных местах, где требования к температурным режимам особенно строгие. Свет ламп CCFL ровный, абсолютно без мерцания, рабочая частота 30-80 kHz обеспечивает равномерное освещение.

Преимущества 
 Отсутствие накала.
 Высокая плотность тока автоэмиссии;
 Относительно хорошая переносимость различных температур эксплуатации;
 Малая чувствительность к радиации и другим помехам;
 Безинерционность;
 Возможность работы с регуляторами света;
 Хорошая вибростойкость;
 За счет небольшого содержания ртути, лампы CCFL более безопасны, чем обычные люминесцентные лампы.

Недостатки в сравнении с LED подсветками 
 Большая толщина в сравнении с LED подсветкой.
 Долговечность ~ 50 000 часов, что меньше чем у LED подсветки.
 Меньше максимальная яркость в сравнении с LED подсветками.
 Большее энергопотребление на ~10-30 %.
 Содержание ртути, пусть и в очень небольших количествах.
 Малая механическая прочность.
Требует использования высоковольтных преобразователей.

Светотехника